

Каменний — селище, Кропивинський округ, Кемеровська область
 Каменний — починок, Нікольський район, Вологодська область